Tonggu bezeichnet:

 Tonggu (铜鼓县), Kreis der Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Tonggu (Jinping) (铜鼓镇), Großgemeinde im Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Tonggu (Rongchang) (铜鼓镇), Großgemeinde im Kreis Rongchang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Tonggu (Wushan) (铜鼓镇), Großgemeinde im Kreis Wushan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Tonggu (Zhongshan) (同古镇), Großgemeinde im Kreis Zhongshan im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Tonggu (Changning) (铜鼓乡), Gemeinde im Kreis Changning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tonggu (Yilong) (铜鼓乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tonggu (Youyang) (铜鼓乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Youyang in der chinesischen Stadt Chongqing